Archimede steht für:
 Archimède, Batyscaph
Archimede ist Vorname:
 Archimede Rosa (1899–1953), italienischer Autorennfahrer